Кунгу́рский райо́н — административный район в Пермском крае России. Административный центр — город Кунгур, который в состав района не входит. Площадь — 4391 км². Население —  чел. (). Национальный состав (2010): русские — 87,9 %, татары — 9,3 %, коми-пермяки — 0,5 %. На территории района и города Кунгура образован Кунгурский муниципальный округ.

География 
Площадь района составляет 4391 км². Треть территории района покрыта лесами. Кунгурский район граничит на севере с Пермским районом и административной территорией города Чусовой, на востоке — с административной территорией города Лысьва, Берёзовским и Кишертским районами, на юге ― с Ординским и Уинским, на западе — с Бардымским и Осинским районами Пермского края.

Основными природными богатствами района являются река Сылва и её притоки, наиболее крупные из которых — Ирень, Турка, Шаква и Бабка. Имеются запасы газа и нефти, песчано-гравийных смесей, ангидрита, гипса.

История 
Район образован 27 февраля 1924 года в составе Кунгурского округа Уральской области РСФСР. По данным переписи населения 1926 года район площадью 1600 км² и населением 52 627 человек, включал 28 сельсоветов и 425 сельских населённых пунктов, при этом окружный центр город Кунгур с 19861 жителем в состав района не включался.

1 июня 1932 года Постановлением Президиума ВЦИК Асовкий, Бродовский, Волковский, Зернинский, Подволошинский, Савинский, Солянозаводский, Струговский и Токмановский сельсоветы упразднённого Берёзовского района были присоединены к Кишертскому району, а остальные — к Кунгурскому району. В 1935 году Берёзовский район был восстановлен.

В 1934 году Кунгурский район стал частью Свердловской области, а 3 октября 1938 года — частью новообразованной Пермской (Молотовской) области.

13 января 1941 года часть территории Кунгурского района была передана в новый Юго-Осокинский район.

В 1955—1959 годах Кунгурский район упразднялся. 4 ноября 1959 года Кунгурский район был восстановлен — в его состав вошли территория, подчинённая Кунгурскому горсовету, и упразднённый Калининский район.

В 1963—1964 годах существовал укрупнённый Кунгурский сельский район, к которому были присоединены сельсоветы временно упразднённых Берёзовского, Кишертского, Ординского, Суксунского и Уинского районов.

В начале 1981 года Кунгурский район состоял из 23 сельсоветов с 50,3 тыс. жителями.

Население 

 Национальный состав
По переписи 2010 года: русские — 87,85 %, татары — 9,26 %, коми-пермяки — 0,45 %, украинцы — 0,33 %, удмурты — 0,29 %.

Населённые пункты 
В Кунгурский район входят 240 сельских населённых пунктов.

По состоянию на 1 января 1981 года на территории Кунгурского района находились всего 282 сельских населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
В 2005 году были упразднены деревни Зеленовка, Пестери, Сапово, Кочерги, Баюки, Гагарино, Запруд, Малый Десяток, Сулук. Ранее прекратил своё существование посёлок Кордон.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района и города Кунгура функционирует Кунгурский муниципальный округ (с 2004 до 2021 гг. — Кунгурский муниципальный район).

В 2004 году в рамках реформы местного самоуправления, в составе новообразованного муниципального района были созданы 19 сельских поселений. 

В 2018 году были упразднены Бырминское сельское поселение (включено в Калининское сельское поселение) и Тихановское сельское поселение (включено в Неволинское сельское поселение).

Законом Пермского края от 9 декабря 2020 года все сельские поселения вместе со всем Кунгурским муниципальным районом были упразднены и с переходным периодом до 1 января 2022 года преобразованы путём их объединения с городом Кунгуром в Кунгурский муниципальный округ.

Экономика 
В структуре промышленности ведущее место занимают предприятия отрасли строительных материалов, занимающиеся добычей известняковых, гипсовых материалов и производством изделий из них, а также бетонных и железобетонных изделий.

В районе зарегистрировано 21 сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся в основном на животноводстве, удельный вес которого в общем объёме реализации составляет 85 %.

Транспорт 
По территории района проходит железная дорога «Пермь—Екатеринбург»; федеральная автомагистраль «Пермь—Екатеринбург»; автодорога регионального значения «Кунгур—Соликамск».

Археология и палеогенетика 
По селу Неволино, находящемуся на правом берегу реки Ирень, названа средневековая неволинская культура. У неволинского образца BRO001 (253–530 гг.; 1680±35 лет до настоящего времени) из Бродовского могильника, расположенного на окраине деревни Броды у подножия Спасской горы на выступе второй надпойменной террасы древнего русла реки Шаквы, определили митохондриальную гаплогруппу U4a1d и Y-хромосомную гаплогруппу R1b. Курганные захоронения Бродовского могильника датируются концом IV - VI веком, бескурганные захоронения датируются VII - началом IX века. В V веке в Кунгурской лесостепи произошла смена ориентировки погребений с направления юг-север на запад-восток. Судя по многочисленности кожаных поясов неволинского типа, характерных для женских захоронений и датируемых концом VII—VIII веков, разнообразии их вариантов, находкам полных, со всеми привесками экземпляров, они производились в Сылвенском поречье.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кунгурского муниципального района
 Новости Кунгура и Кунгурского района

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году
Упразднённые муниципальные районы Пермского края